brejo-santense – abitanti di Brejo Santo
brejo-santense – abitanti di Brejo dos Santos